

Presentación previa 
Máximo González fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en segunda ronda ante Agustín Velotti.

Blaž Rola derrotó en la final a Germain Gigounon.

Cabezas de serie 

  Máximo González (Segunda ronda)
 ''' Blaž Rola (Campeón)
  André Ghem (Cuartos de final)
  Guido Pella ''(Semifinales)

  Chase Buchanan ''(Primera ronda)
  Guilherme Clezar ''(Primera ronda, retiro)
  Nicolas Jarry ''(Primera ronda)
  Guido Andreozzi ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Santos 2015